Ваньянь — чжурчжэньская династия, правившая в империи Цзинь:

 Ваньянь Агуда (1068—1123) — основатель империи Цзинь.
 Ваньянь Дигунай — четвёртый император чжурчжэньской империи Цзинь.
 Ваньянь Улу — пятый император чжурчжэньской империи Цзинь.
 Ваньянь Уцимай — второй император чжурчжэньской империи Цзинь.
 Ваньянь Учжу — чжурчжэньский полководец, один из видных военных и политических деятелей империи Цзинь.
 Ваньянь Хэла — третий император чжурчжэньской империи Цзинь.

См. также 
 Ваньян
 Ван Яни